Pablo López puede referirse a:

 Juan Pablo López (1792–1886), militar y político argentino;
 Pablo López, diputado nacional (en 1951) argentino;
 Pablo Sebastián López (1975-), diputado nacional (en 2013) argentino;
 Pablo López Vidal (1977-), futbolista español;
 Pablo Darío López (1982-), futbolista argentino;
 Pablo López (1984-), cantante español;
 Pablo López Aguirre (n/d), militar mexicano.
 Pablo Julio López (1977-), economista argentino.
 Pablo López, árbitro peruano.